Carruba – frutto del carrubo, albero della famiglia Fabaceae
Carruba – località italiana, frazione dei comuni di Giarre e Riposto.
Carruba – quartiere di Catania
Onofrio Carruba – linguista italiano